Sturges, Sturgess:
 Jock Sturges
 John (Eliot) Sturges
 Preston Sturges
 Robert (Grice) Sturges
 (Thomas) "Tom" Sturges Watson

Pagine correlate 
 Sturgess
 Sturgis